Алаэддин, также Алааддин, Ала ад-Дин, Ала ал-дин
 Алаэддин-паша — сын Османа I.
 Алаэддин-паша — визирь Орхана I.
 Алаэддин-бей — представитель династии Караманидов.
 Ала ад-Дин Кей-Кубад I — сельджукский правитель Конийского султаната.

См. также 
 Аладдин (значения)
 Ала ад-Дин